Jakowlewka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Jakowlewka (Baschkortostan, Chaibullinski), in der Republik Baschkortostan, Chaibullinski rajon
 Jakowlewka (Baschkortostan, Karmaskalinski), in der Republik Baschkortostan, Karmaskalinski rajon
 Jakowlewka (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Jakowlewka (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Jakowlewka (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Jakowlewka (Prjamizyno), in der Oblast Kursk, Rajon Prjamizyno
 Jakowlewka (Pristen), in der Oblast Kursk, Rajon Pristen
 Jakowlewka (Lipezk, Lubnowskoje), in der Oblast Lipezk, Lipezki rajon, Landgemeinde Lubnowskoje
 Jakowlewka (Lipezk, Senzowskoje), in der Oblast Lipezk, Lipezki rajon, Landgemeinde Senzowskoje
 Jakowlewka (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Jakowlewka (Omsk), in der Oblast Omsk
 Jakowlewka (Orenburg, Abdulinski), in der Oblast Orenburg, Abdulinski rajon
 Jakowlewka (Orenburg, Assekejewski), in der Oblast Orenburg, Assekejewski rajon
 Jakowlewka (Orenburg, Gratschowski), in der Oblast Orenburg, Gratschowski rajon
 Jakowlewka (Orenburg, Saraktaschski), in der Oblast Orenburg, Saraktaschski rajon
 Jakowlewka (Pensa), in der Oblast Pensa
 Jakowlewka (Perm), in der Region Perm
 Jakowlewka (Primorje), in der Region Primorje, Verwaltungszentrum des Jakowlewski rajon
 Jakowlewka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Jakowlewka (Tambow), in der Oblast Tambow
 Jakowlewka (Tula), in der Oblast Tula
 Jakowlewka (Wologda), in der Oblast Wologda

 Siehe auch
 Jakowliwka